csikszentgyörgyi Gaál Lajos (1868-?) főgimnáziumi tanár
Gaál Lajos festő
Gaál Lajos zajtai kántortanító
Gaál Lajos (1953) geológus, barlangász